SGIP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 828 амінокислот, а молекулярна маса — 89 109.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як ендоцитоз, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, клатрин-вкритих заглибинах мембрани.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки